Rarita (z lat. rarus, vzácný) znamená:

 vzácnost
 jev, objekt či předmět ojedinělého výskytu
 unikát
 abnormalita 
 kuriozita 

příjmení
 William Rarita (1907-1999), americký teoretický a jaderný fyzik